Fenestella (lat.) ist: 
 ein Fachbegriff aus der Architektur für ein Kryptenfenster, siehe Fenestella (Architektur)
 der Name eines römischen antiquarisch-historischen Schriftstellers, siehe Fenestella